Ровере, Гвидобальдо Бонарелли делла (1563—1608) — итальянский поэт.
 Ровере, Просперо Бонарелли делла (1588—1659) — итальянский поэт и писатель, брат Гвидобальдо.
 Ровере, Теренцио Мамиани делла (1799—1885) — итальянский философ, писатель и политический деятель.

Примечания